est un mot anglais signifiant « paradis ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film documentaire de Diane Keaton sorti en 1987 ;
 Heaven, film néo-zélandais de Scott Reynolds, sorti en 1998
 , film germano-italo-américain de Tom Tykwer sorti en 2002.
 The Lady of Heaven (La Dame du Paradis) est un film britannique réalisé en 2021 par Eli King et écrit par le religieux musulman Yasser al-Habib.

Littérature 

 , roman de Virginia C. Andrews publié en 1985 ;
 , roman de Ian Stewart et Jack Cohen publié en 2004.

Musique

Groupe 

 , groupe australien de heavy metal ;
 , groupe britannique de jazz fusion ;
 , groupe roumain de pop.

Album 

 Heaven est le  album de Kato Miliyah ;
 Heaven est un album de l'artiste Jessie J ;
 Heaven est un album de Sheila E. sorti en 2001.

Chanson 

 Heaven est une chanson des Rolling Stones de l'album Tattoo You de 1981 ;
 Heaven est une chanson de Bryan Adams sortie en 1985, reprise par DJ Sammy en 2001 ;
  est un single du groupe de rock canadien Loverboy, réalisé en 1986 pour la bande son du film Top Gun ;
  est un single de Warrant sorti en 1989 ;
 Heaven (Is Inside You) est un morceau du groupe I Monster sorti en 2003 dans l'album Neveroddoreven ;
 Heaven est un single d'Ayumi Hamasaki sorti en 2005 ;
 Heaven est une chanson de Depeche Mode, sortie en 2013 et premier single de l'album Delta Machine ; 
  est un single de Troye Sivan sorti en 2015, extrait de Blue Neighbourhood.
 Heaven, chanson du groupe D mol représentant le Monténégro à l'Eurovision 2019.
  est un single extrait de Tim, l'album posthume d'Avicii sorti en 2019